Il doppio maschile  del torneo di tennis Kremlin Cup 2006, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Fabrice Santoro e Nenad Zimonjić che hanno battuto in finale František Čermák e Jaroslav Levinský 6–1, 7–5.

Teste di serie

 Fabrice Santoro /  Nenad Zimonjić (campioni)
 František Čermák /  Jaroslav Levinský (finale)

 Chris Haggard /  Wesley Moodie (semifinali) 
 Jordan Kerr /  David Škoch (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Kremlin Cup 2006